Quang-Anh Paasch (* 31. Januar 2001 in Berlin) ist ein deutscher Klimaschutzaktivist. Seit 2019 ist er einer der Pressesprecher bei Fridays for Future in Deutschland.

Leben 
Paasch wuchs in Berlin-Pankow auf und besuchte das Barnim-Gymnasium. Seine Eltern stammen aus Vietnam. Ende 2018 begann er, sich für den Klimaschutz zu engagieren und nahm im Dezember 2018 am ersten Klimastreik von Fridays for Future in Deutschland teil. Seitdem organisiert er die Berliner Ortsgruppe von Fridays for Future.

Er ist seit 2019 Pressesprecher der Berliner Ortsgruppe von Fridays for Future und moderierte unter anderem die Abschlusskundgebung der Klimaschutzdemonstration am 20. September 2019 in Berlin, an der nach Polizeiangaben mehr als 100.000 Menschen teilnahmen.

Paasch studiert seit 2018 Politikwissenschaft und Sonderpädagogik an der Freien Universität Berlin.

Er war 2019 Laudator bei der Verleihung des Deutschen Engangementpreises. Seit Februar 2020 ist er Mitglied im „Klimabeirat“ der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und möchte den Klimawandel an Schulen stärker thematisieren.

Positionen 
Paasch lehnt eine Fokussierung des Klimaschutzes auf persönliche Konsumentscheidungen ab und betont die Verantwortung von Unternehmen. Die Politik müsse den Klimaschutz zudem sozial verträglich ausgestalten.

Im Zusammenhang mit dem geringen Anteil an Klimaaktivisten mit Migrationshintergrund betont Paasch, dass ein Engagement für das Klima für sozial privilegierte Menschen einfacher sei.

In einem 2020 erschienenen Essay forderte er dazu auf, die Situation der Corona-Pandemie zu nutzen, um auch für den Klimawandel engagierte Lösungen zu finden: „Meine größte Hoffnung in der Corona-Zeit ist, dass die zunehmende Solidarität mit unseren Mitmenschen nicht nachlässt, sondern sich nachhaltig in unser Gesellschaftsbild manifestiert. Wir können aus dieser Pandemie vieles lernen, um Krisen gemeinsam zu bewältigen – auch für die Klimakrise muss es jetzt ein Zusammenspiel aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft geben. Nur so schaffen wir eine sozial-ökonomische Transformation hin zu einer nachhaltigen Welt.“

2020 kritisierte er Robert Habeck für den konservativen Kurs der Partei Die Grünen im Vorfeld der Bundestagswahl 2021.

Weblinks 

 Quang Paasch: Umwelt & Klima. In: „Die Pandemie: Was wir verlieren, was wir gewinnen“, Ausgabe 9, ReMedium, Oktober 2020, ISBN 978-3-948933-09-8.
 Petra Ahne: Die „Fridays for Future“-Bewegung ist wieder da. Berliner Zeitung, 25. September 2020.
 Sebastian Heinrich: Fridays for Future antwortet auf Wagenknecht: „Ja, FFF ist vor allem weiß und privilegiert – aber dahinter steckt ein gesellschaftliches Problem“. watson.de, 23. Januar 2021.
 Julia Graven: Quang Paasch von Fridays for Future: „Ich wusste nicht, dass es eine Klimakrise gibt“. EnergieWinde, 11. August 2020.

Einzelnachweise 

Naturschützer
Person (Fridays for Future)
Person (Umwelt- und Naturschutz, Deutschland)
Deutscher
Geboren 2001
Mann